Доріжка (розм. хідни́к) — штучно створена вузька дорога у парках, садах, в горах (напр. на теренкурах) і т. ін.
 Пішохідна доріжка — доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена спеціальним знаком. Пішохідна доріжка в дворах називається дворовою доріжкою.
 Бігова доріжка — спеціальна доріжка для занять бігом, а також спеціальний тренажер для бігу
 Велосипедна доріжка — виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах та мопедах.
 Доріжка — вузький довгий килим або товста тканина, яка використовується як постілка на підлогу. Килимова доріжка, часто кустарного виробництва — традиційна для українських осель.
 Доріжка автомобільна — підлогове покриття в автомобілях, автобусах, трамваях, тролейбусах
 Доріжка — вузька довга смуга з тканини, мережива і т. ін., що стелиться як прикраса або застосовується як оторочка у одязі (переважно жіночому)..
 Батут-доріжка — сітчаста доріжка на металевих підставках, натягнута тросами та блоками до бар'єра манежу.
 Звукова доріжка — звукове оформлення будь-якого матеріалу, наприклад, фільму, мультфільму або комп'ютерної гри
 Рухома доріжка — транспортний пристрій, ескалатор, траволатор тощо.

Див. також 
 Дорожки
 Бігова доріжка (значення)
 Трек
 Червона доріжка
 Торт «Солодка доріжка»
 «Рушникова доріжка» — акція вшанування рушника
 Місячна доріжка
 Стежка
 Хідник

Джерела 

 Великий тлумачний словник української мови. Київ-Ірпінь: Перун, 2002, 1440 с.
 Словник законодавчих термінів
 Фото доріжок
Дороги